Cerovec je ime več naselij v Sloveniji:

 Cerovec, občina Dolenjske Toplice
 Cerovec, občina Sevnica
 Cerovec, občina Šentjur
 Cerovec pod Bočem, občina Rogaška Slatina
 Cerovec pri Črešnjevcu, občina Semič
 Cerovec pri Šmarju, občina Šmarje pri Jelšah
 Cerovec pri Trebelnem, občina Mokronog - Trebelno
 Cerovec Stanka Vraza, občina Ormož
 Mali Cerovec, občina Novo mesto
 Veliki Cerovec, občina Novo mesto
Priimek Cerovec (priimek)

Glej tudi
 Cerovac)

Naselja v Sloveniji